

Anno 
 912 o 912 a.C.

Codici 
 912 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Carbuncle Hill Observatory, di Greene, nella Contea di Kent (Rhode Island), degli USA

Matematica 
 912 – numero